Черняк Владимир Кириллович (26 октября 1941, с. Мнишин, Гощанский район, Ровенская область — 18 января 2021) — советский и украинский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор. Народный депутат СССР (1989—1991), народный депутат Украины III (1998—2002) и IV (2002—2006) созывов.

Заведующий отделом теории и методологии Института экономики НАН Украины, главный научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института при Министерстве финансов Украины.

Один из основателей Народного Руха Украины (с 1999 года — член Украинского народного руха, впоследствии — Украинской народной партии).

В своё время Владимир Кириллович утверждал, что на 80 % украинская экономика зависела от России и других республик. Также немаловажно то, что Украина, в отличие от Венгрии, Чехии и Польши не была свободной страной и не было создано изначально правительство, заинтересованное в реформах. Долгое время вообще отсутствовала экономическая стратегия. Приоритетным он считал интеграцию Украины в Европейский Союз, а в центр экономической политики ставил вопрос роста платёжеспособного спроса. Черняк подчёркивал, что особое внимание стоит уделять сфере предпринимательства и заботиться о его развитии, поскольку во всех высокоразвитых странах малый бизнес играет первую скрипку в экономике. И именно он (малый бизнес) всегда был опорой, благодаря которой все страны выходили из кризиса.

Примечания

Источники 
 Справочник «Кто есть кто в Украине», издательство «К. И.С»
 Книга Владимира Черняка — «Битва за Украину»
 Ігор Шаров. 100 сучасників: роздуми про Україну. — К.: АртЕк, 2004. ISBN 966-505-163-6

Кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Народные депутаты СССР от округов Украинской ССР
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Экономисты Украины
Члены партии «Рух»
Умершие от COVID-19 на Украине